El término Heaven on Earth puede hacer referencia a:

 Heaven on Earth, película de 1927 protagonizada por Julia Swayne Gordon.
 Heaven on Earth, sencillo del grupo de rock Boston.
 Heaven on Earth, álbum de Belinda Carlisle.